Ermler est un patronyme porté par :

 Fridrikh Ermler (1898-1967), réalisateur soviétique
 Mark Ermler (1932-2002), chef d'orchestre soviétique et russe, fils de Fridrikh Ermler